Le qualificazioni del singolare  del Porsche Tennis Grand Prix 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie

  Cvetana Pironkova (secondo turno)
  Annika Beck (qualificata)
  Ajla Tomljanović (qualificata)
  Dinah Pfizenmaier (primo turno)

  Mona Barthel (ultimo turno, Lucky loser) 
  Mirjana Lučić-Baroni (secondo turno) 
  Anna-Lena Friedsam (secondo turno) 
  Johanna Konta (ultimo turno, Lucky loser)

Qualificate

 Gioia Barbieri
 Annika Beck

  Ajla Tomljanović  
  Diāna Marcinkēviča

Lucky Losers

  Mona Barthel

  Johanna Konta

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

Note 
 

Porsche Tennis Grand Prix 2014
WTA Tour 2014